Henry Killigrew est le nom de :

 Henry Killigrew (diplomate) (m. 1603), diplomate et ambassadeur anglais
 Henry Killigrew (dramaturge) (1613-1700), auteur de Pallantus and Eudora
 Henry Killigrew (amiral) (m. 1712), Lord of Admiralty, fils du précédent